Eredivisie 2020/21 (mannenvoetbal)
 Eredivisie 2020/21 (mannenwaterpolo)
 Eredivisie 2020/21 (zaalvoetbal)
 Vrouwen Eredivisie 2020/21